Rzut oszczepem mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Eliminacje  rzutu oszczepem rozegrano 25 lipca 1976, finał odbył się dzień później – 26 lipca. W konkursie wystąpił jeden reprezentant Polski - Piotr Bielczyk.

Przebieg zawodów 
Złoty medal, rzutem na odległość 94,58, zdobył Miklós Németh. Węgier pokonał drugiego w konkursie zawodnika o ponad 6,5 metra. Wynik zwycięzcy był nowym rekordem świata i rekordem olimpijskim. Piotr Bielczyk zajął ostatecznie 4. miejsce z wynikiem 86,50 - był to ostatni, aż do igrzysk w Sydney, przypadek gdy polski oszczepnik znalazł się w olimpijskim finale.

Rekordy  
Tabela przedstawia najlepsze wyniki, które uzyskali zawodnicy na świecie, w Europie, w Polsce oraz podczas igrzysk.

Wyniki rundy finałowej

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976